

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 2 settembre 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Flora Tallinn: 2012-2013

Note

Collegamenti esterni